Laserpitium macrophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincze von Borbás. Laserpitium macrophyllum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
macrophyllum